Aldești (okręg Arad) – wieś w Rumunii, w okręgu Arad, w gminie Bârsa
 Aldești (okręg Gałacz) – wieś w Rumunii, w okręgu Gałacz, w gminie Berești-Meria